USS Sacramento je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sacramento (1862) 
 USS Sacramento (PG-19) 
 USS Sacramento (AOE-1)

Sacramento